Madrigal puede referirse a:

Subgénero lírico 
madrigal: subgénero lírico que utiliza una combinación libre de versos endecasílabos y heptasílabos rimados en consonante.

Música 
 madrigal: antiguo género musical;
 Madrigal: grupo de música folclórica de Argentina;
 «Madrigal»: canción de la banda canadiense de rock progresivo Rush, incluido en su álbum A Farewell to Kings, de 1977;
 «Madrigal»: canción del grupo británico Yes en su álbum Tormato, de 1978;
 «Madrigal» de la banda sueca de death metal progresivo Opeth, incluido en su álbum My arms, your hearse;
 «Madrigal»: canción del cantautor portorriqueño Danny Rivera;
 «Madrigal»: canción interpretada por Christian Castro en el álbum Amar es, de 2003;
 «Madrigal» del cantautor puertorriqueño Don Felo, grabada entre otros por Tania Libertad con Armando Manzanero;
 "Madrigal", canción de Ventura Romero.

Literatura 
 Madrigal (poema) Poema de Federico García Lorca

Localidades
 El Madrigal: campo de fútbol en la localidad española de Villarreal (Comunidad Valenciana).
 Madrigal de la Vera: pueblo y municipio español de la provincia de Cáceres (Extremadura).
 Madrigal de las Altas Torres: pueblo y municipio español de la provincia de Ávila (Castilla y León).
 Madrigal: pueblo del municipio español de Atienza, en la Provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha).
 Madrigal: municipalidad distrital en Ayacucho (Perú).

Personalidades 
 Antonio Delfín Madrigal
 Xavier Madrigal-Sánchez
 Julia Madrigal

Otros 
 Madrigal: película cubana estrenada en 2007 y dirigida por Fernando Pérez Valdés
 «Madrigal»: episodio de la quinta temporada de Breaking Bad.